Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 82001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 sierpnia 2000 do 30 sierpnia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

82001-82100

82101-82200

82201-82300

82301-82400

82401-82500

82501-82600

82601-82700

82701-82800

82801-82900

82901-83000

Przypisy 

Lista planetoid 082001-083000